Ian McDonald (1946-2022) – membro dei King Crimson (1969-70) e Foreigner (1977-79)
Iain Matthews (n. 1946), vero nome Ian Matthew MacDonald – membro dei Fairport Convention
Ian McDonald (n. 1953) – calciatore britannico
Ian McDonald (n. 1960) – scrittore di fantascienza britannico
Ian MacDonald, pseudonimo di Ian MacCormick (1948-2003) – critico musicale 
Ian MacDonald (1914-1978) – attore e produttore statunitense
Ian MacDonald – politico canadese
Ian Macdonald (n. 1945) – politico federale australiano
Ian Macdonald – politico statale australiano
Ian G. Macdonald (n. 1928) – matematico britannico
L. Ian MacDonald (n. 1947) – scrittore e diplomatico canadese
H. Ian Macdonald (n. 1929) – economista canadese
Iain Fraoch MacDonald (m. 1368) – fondatore del Clan MacDonald di Glencoe
Iain B. MacDonald – regista televisivo britannico
Iain MacDonald – sceneggiatore fumetti Disney tra il 1976 e il 1977
Iain McDonald (n. 1952) – calciatore scozzese